Valerius kan beteckna

Personer från antiken
 Valerius Asiaticus, flera personer
 Valerius Gratus, ståthållare i Judéen 15–26 e.Kr.
 Valerius Laevinus, flera personer
 Valerius Messalla, flera personer
 Valerius Romulus (292 eller 295–309), romersk konsul och kejsarson
 Lucius Valerius Flaccus, flera personer
 Lucius Valerius Messalla, flera personer
 Marcus Valerius, flera personer
 Marcus Valerius Corvus (aktiv 34–29 f.Kr.), romersk patricier
 Marcus Valerius Martialis (mellan 38 och 41–mellan 102 och 104), romersk poet känd som Martialis
 Marcus Valerius Messalla, flera personer
 Marcus Valerius Messalla Corvinus, flera personer
 Marcus Valerius Messalla Corvinus (konsul 31 f.Kr.)
 Publius Valerius, flera personer
 Publius Valerius Flaccus, flera personer
 Publius Valerius Publicola, flera personer
 Publius Valerius Publicola (aktiv omkring 509 f.Kr.), romersk politiker

Personer från medeltid och nyare tid

 Valerius (död  cirka 1223), svensk ärkebiskop
 Valerius Hansson (1889–1970), köpman i Göteborg
 Valerius Olsson (1872–1954), regementspastor och politiker, högerpartist

 Bertha Valerius (1824–1895), porträttmålare och fotograf
 Iris Valerius  (1906–1947), dansös
 Johan David Valerius   (1776–1862), ämbetsman och skald

Se även
 Wallerius, svenskt efternamn